Medhat Abdel-Hady (Cairo, 12 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como defensor.

Carreira 
Medhat Abdel-Hady se profissionalizou no Zamalek.

Seleção 
Medhat Abdel-Hady integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais do Cairo
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998